Okręty US Navy o nazwie USS  "Silver Cloud":
 Pierwszy "Silver Cloud" był w służbie w latach 1863-65.
 Drugi "Silver Cloud" (IX-143) był tankowcem. W służbie w latach 1944-46.
Silver Cloud